

Cinema 
Samba – film del 2004 diretto da V. V. Vinayak
Samba – film del 2014 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano

Danza 
 Samba – danza popolare afro-brasiliana basata sull'omonima musica;

Geografia 
 Samba – cittadina dell'Angola
 Samba – comune del Burkina Faso
 Samba – città dell'India

Informatica 
 Samba – implementazione free dei protocolli di rete Microsoft;

Musica 
 Samba – genere di musica afro-brasiliana
 Samba – album del 2015 delle Twins

Trasporti 
 Talbot Samba – automobile della Talbot prodotta tra il 1982 ed il 1986

Zoologia 
 Samba – genere di imenotteri apoidei della famiglia Dasypodaidae

Pagine correlate

 Sambo (disambigua)